Extraños en la noche puede referirse a:

 Extraños en la noche, película argentina de 2012.
 Extraños en la noche, episodio de la serie de televisión ALF. 
 Extraños en la noche, canción de 1966, popularizada por Frank Sinatra. 
 Extraños en la noche, película de Estados Unidos de 1944.